Нарі (грузинська літера) Нар (ნარ, [nar]) — тринадцята літера грузинської абетки.
Великий Будда у Нарі

 Нарфі, Нарі — велетень-йотун, син Локі і Сіґюн, був убитий братом Валі.